Thomas Bärsch ist der Name folgender Personen:

* Thomas Bärsch (Journalist, 1963), deutscher Journalist und Kolumnist
 Thomas Bärsch (Journalist, 1967), deutscher Journalist und Schriftsteller